James Bond 007: Everything or Nothing («Джеймс Бонд 007: Всё или ничего») — вторая игра про Джеймса Бонда, 3D-шутер от третьего лица, где игрок управляет мастером шпионажа Джеймсом Бондом.

Разработка игры 
Игра James Bond 007: Everything or Nothing разработана компаниями EA Canada и EA Redwood Shores для PlayStation 2, Xbox и GameCube. Версия для портативной консоли Game Boy Advance была разработана компанией Griptonite Games. Игра была разработана для Xbox, но она не совместима c Xbox 360. Первая игра под названием Tomorrow Never Dies («Завтра не умрёт никогда») вышла 18 ноября 1999 года на PlayStation. В отличие от первой части, в игре не было популярного многопользовательского режима Deathmatch, впервые появившегося в этой серии игр в игре GoldenEye 007 1997 года. Впервые в игре про Джеймса Бонда Electronic Arts для озвучивания наняла большое число актёров и людей с талантливыми голосами, кроме Пирса Броснана, озвучившего Бонда, Джуди Денч и Джона Клиза, исполнявшего роль в предыдущих фильмах о Бонде. Также в игре появились Уиллем Дефо, Шеннон Элизабет, Хайди Клум, Ричард Кил, Мисаки Ито, Майя Хэррисон.

Игровой процесс 
В игре James Bond 007: Everything or Nothing 29 основных миссий и 4 бонусных. Джеймс Бонд может двигаться в укрытия, прицеливаться и стрелять, участвовать в рукопашной борьбе, использовать свои шпионские гаджеты и выполнять некоторые действия, зависящие от ситуации. Уникальная особенность игры — «Мысли Бонда». Она позволяет игроку видеть мир, как делает это Бонд. С использованием этой способности происходит замедление времени, поэтому игрок имеет шанс обнаружить объекты или врагов, но не может действовать с включённой способностью.

Автомобиль Джеймса Бонда используется в миссиях езды вокруг линейного тракта или по площади, выполняя задачи. Автомобиль Бонда вооружён. В нескольких миссиях от Бонда требуется оставить автомобиль и добираться до цели пешком. Как и в играх 007: Agent Under Fire и James Bond 007: Nightfire разработчики позволяют игроку выполнять определённые действия. Игрок может взорвать бочки, убивая таким образом несколько врагов одновременно. Но есть миссии, в которых он должен оставаться незамеченным.

Сюжет

Отзывы 

Игра получила положительные отзывы от критиков.

Примечания 

Игры о Джеймсе Бонде
Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры для Game Boy Advance
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для GameCube
Многопользовательские и однопользовательские игры
Игры на движке id Tech 3
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры, разработанные Griptonite Games